Бакштаг — курс относительно ветра.
 Бакштаг — снасть стоячего такелажа.